Melanagromyza phaseoli est une espèce d'insectes hémiptères de la famille des Muscidae, décrite par Vanschuytbroeck en 1951.

Liens externes 
 

Muscidae